A magyar médiában a híradó szó különféle sajtótermékek, hírműsorok általános neve lehet.

Közmédia 
 Híradó – az M1 híradója
 Egy Perc Híradó – az M1 egyperces hírösszefoglalója
 Rendkívüli hírek – az M1 rendkívüli híradása
 V4 Híradó – az M1 hírösszefoglalója a Visegrádi Együttműködés országainak napi történéseivel
 Világhíradó – az M1 világhíradója
 Nemzeti Sporthíradó – az M1 és a Duna magyarsággal kapcsolatos sporthíreivel foglalkozó műsor
 Hungary reports – az M1 angol nyelvű híradója
 Nachrichten aus Ungarn – az M1 német nyelvű híradója
 Novosztyi iz Vengrii (Новости из Венгрии) – az M1 orosz nyelvű híradója
 Xiōngyálì xīnwén liánbò (匈牙利新闻联播) – az M1 kínai nyelvű híradója

Egyéb híradók 
 RTL Híradó – az RTL Klub híradója

 Tények – a TV2 híradója 
ATV Híradó – az ATV híradója
Híradó – A  Hír TV híradója
Európai Híradó – A Hír TV európai uniós hírei